Hennstedt è un toponimo che può essere riferito ai seguenti comuni tedeschi della Schleswig-Holstein: 
Hennstedt (Dithmarschen) nel circondario del Dithmarschen 
Hennstedt (Steinburg) nel circondario di Steinburg